Sulbi ist der Name folgender geographischer Objekte:

 ein Dorf der Landgemeinde Meremäe im Kreis Võru, Estland
 ein Dorf der Landgemeinde Sõmerpalu im Kreis Võru, Estland